

Convento di San Francesco 
 Argentina 
 Convento di San Francesco – convento di Santa Fe
 Italia
 Convento di San Francesco – convento di Agerola
 Convento di San Francesco – convento di Altamura
 Convento di San Francesco – convento di Bagno a Ripoli
 Convento di San Francesco – convento di Benevento
 Convento di san Francesco – convento di Bergamo
 Convento di San Francesco alla Chiappetta – convento di Bolzaneto
 Chiesa e convento di San Francesco – convento di Brescia
 Convento di San Francesco – ex convento di Cairo Montenotte
 Convento di San Francesco – convento di Capestrano 
 Convento di San Francesco – convento di Carrara 
 Convento di San Francesco – convento di Carsoli-Poggio Cinolfo
 Convento di San Francesco – convento di Castelvecchio Subequo 
 Convento di San Francesco Vecchio – convento di Castiglione della Pescaia
 Convento di San Francesco Nuovo – convento di Castiglione della Pescaia
 Convento di San Francesco – convento di Cetona
 Convento di San Francesco – convento di Colle di Val d'Elsa
 Convento di San Francesco – convento di Conegliano
 Convento di San Francesco – convento di Fiesole
 Convento di San Francesco – ex convento di Fivizzano
 Convento di San Francesco – convento di Greve in Chianti
 Convento di San Francesco – convento di Grosseto
 Convento di San Francesco – convento di Guardia Sanframondi
 Convento di San Francesco – convento di Ittiri
 Convento di San Francesco – convento di Lanciano
 Convento di San Francesco – convento di Lucca
 Convento di San Francesco – convento di Messina
 Ruderi del convento di San Francesco – convento di Monteodorisio
 Convento di San Francesco – convento di Montepulciano
 Convento di San Francesco – ex convento di Ozieri, oggi sede di una biblioteca
 Convento di San Francesco – convento di Pellegrino Parmense
 Convento di San Francesco – convento di Pietrasanta
 Convento di San Francesco – ex convento di Pitigliano
 Convento di San Francesco – ex convento di Sambuci
 Convento di San Francesco a Montecarlo – convento di San Giovanni Valdarno
 Convento di San Francesco – convento di Susa
 Convento di San Francesco – ex convento  di Suvereto
 Convento di San Francesco – convento di Tagliacozzo
 Convento di San Francesco – convento di Treviso
 Convento di San Francesco – convento di Urbino
 Convento di San Francesco – convento di Voltri
 Ex convento di San Francesco – ex convento di Pordenone

Convento di San Francesco d'Assisi 
Italia 
 Sacro Convento di San Francesco in Assisi – convento di Assisi
 Convento di San Francesco d'Assisi – convento di Monteodorisio
 Convento di San Francesco d'Assisi detto de' «Chiodari» – convento di Palermo
 Convento di San Francesco d'Assisi – convento di Salerno
 Svizzera 
 Convento di San Francesco d'Assisi – convento di Bellinzona

Pagine correlate 
 Chiesa di San Francesco
 Chiesa di San Francesco d'Assisi